mistral – suchy, zimny, porywisty wiatr wiejący w południowej Francji poprzez Masyw Centralny
 Mistral – przeciwlotniczy pocisk rakietowy
 Mistral – klasa windsurfingowa
 Mistral – typ francuskich okrętów desantowych
 Mistral – francuski okręt desantowy typu Mistral
 „Mistral” – polski kuter ratowniczy typu R-17 (1973-2007)
 Maserati Mistral – samochód sportowy produkowany przez Maserati 
 Nissan Mistral – terenowy samochód osobowy produkowany przez Nissan
 Aviasud Mistral – francuski dwumiejscowy ultralekki dwupłatowiec zbudowany przez Aviasud Engineering
 (5033) Mistral – planetoida

Biografie:
 Frédéric Mistral – francuski poeta
 Gabriela Mistral – chilijska poetka